Barefoot Boy – film del 1923 diretto da David Kirkland
 Barefoot Boy – film del 1938 diretto da Karl Brown
 Barefoot Boy – album di Larry Coryell del 1971

Pagine correlate 
 The Barefoot Boy